Creoda kan verwijzen naar:

 Koning Creoda van Mercia, een Angelsaksische vorst van Mercia uit de 6e eeuw;
 Creoda van Wessex, een Angelsaksische edelman van koninklijke afkomst uit de 6e eeuw